GND est un sigle pouvant désigner :
 Gemeinsame Normdatei, un type d'autorité international ;
 Gabriel Nadeau-Dubois, un militant et homme politique québécois.

GND est une abréviation pouvant désigner :
 ground, en électricité, la terre électrique, un concept qui représente le sol, au potentiel 0 volt ;
 ground, en aéronautique, le bureau (et donc la fréquence) de l'équipe de gestion du sol sur un aérodrome ;
 gendarme, un grade militaire en usage dans la Gendarmerie nationale française ;